

Sigle 
 Video Home System – standard di videoregistrazione
 Viral hemorrhagic septicemia – setticemia emorragica virale

Altro
V/H/S – film antologico del 2012
VHS – album degli X Ambassadors del 2015